Лијешће се може односити на:

Лијешће (Брод), насељено мјесто у општини Брод.
Лијешће (Сребреница), насељено мјесто у општини Сребреница.